Bale kan syfta på:

 Bale, England – en ort i civil parish Gunthorpe, i distriktet North Norfolk i grevskapet Norfolk i England
 Bale, Kroatien – en ort och kommun i Istrien, Kroatien
 Bale, Polen – en ort i Mokobody, Siedlce, Polen
 Bale (zon) – en zon i Oromia, Etiopien
 Balebergen – en bergskedja i Etiopien
 Bale – en plats för fåglar, se Rede